Александр Васильевич Максимов (1929 год, село Ананино, Кузоватовский район, Сызранский округ, Средне-Волжская область — 2006 год) — директор совхоза «Кульминский» Кваркенского района Оренбургской области, первый секретарь Кваркенского райкома партии. Герой Социалистического Труда (1968).

Биография 
Родился в 1929 году в семье государственного служащего в селе Ананино Сызранского округа Средне-Волжской области (сегодня — Ульяновская область). Окончил неполную среднюю школу, после которой обучался в Чкаловском сельскохозяйственном техникуме. Будучи школьником и студентом во время летних каникул трудился трактористом, помощником бригадира тракторной бригады, механиком, агрономом МСТ. Позднее окончил сельскохозяйственный институт. С 1954 года — главный агроном Аландской МТС Кваркенского района. В 1960 году назначен директором совхоза «Кульминский» Кваркенского района.

Вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Оренбургской области. В 1968 году совхоз сдал государству более чем по 29 центнеров зерновых с каждого гектара. В 1968 году совхоз досрочно выполнил плановые задания Восьмой пятилетки (1966—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1968 года «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

По итогам работы за 1968 год совхоз «Кульминский» был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

С 1969 года — первый секретарь Кваркенского райкома КПСС. Потом трудился до выхода на пенсию в администрации Оренбургского производственного объединения «Птицепром».

Скончался в 2006 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» (19.04.1967)
 Медаль «За трудовую доблесть» (11.01.1957)

Литература 
 Россовский В. П.,  Максимов Александр Васильевич, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки